Lauterach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Ort:
 Lauterach (Alb-Donau-Kreis), Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Lauterach (Kastl), Einöde von Markt Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lauterach (Vorarlberg), Marktgemeinde im Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Gewässer:
 Lauterach (Fluss), rechter Zufluss der Vils in Markt Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

 Lauteracher Bach, linker Zufluss des Siechenbachs (zur Schussen) bei Torkenweiler (Stadt Ravensburg), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lauterbach
 Lautrach